Sicherer Hafen bezeichnet:
 Sicherer Hafen (Geldanlage), eine Geldanlage
 Sicherer Hafen, Selbstbezeichnung bestimmter Kommunen im Rahmen der Aktion Seebrücke

Siehe auch:
Unserer Lieben Frau vom sicheren Hafen
 Safe Harbor